▶ Backsteinbauwerke der Gotik – Übersicht

– Siehe auch frühmittelalterliche und romanische Backsteinbauten in Deutschland. –

Die Liste der Bauwerke der norddeutschen und rheinischen Backsteingotik in Deutschland ist Teil des Listen- und Kartenwerks Backsteinbauwerke der Gotik, der möglichst vollständigen Erfassung aller gotischen Backsteinbauten in Europa. Aufgenommen sind nur Bauwerke, an denen der Backstein irgendwo zutage tritt oder, bei geschlämmten Oberflächen, wenigstens die Backsteinstruktur von Mauerwerk erkennbar ist.
Die gotischen Backsteinbauwerke in diesen Regionen Deutschlands sind Teil des geographisch zusammenhängenden Bestandes der nördlichen Backsteingotik, der sich von der Straße von Dover bis nach Galizien erstreckt.

Umfang:
Diese Liste umfasst 1687 Bauwerke und Gruppen von Bauwerken.

Navigation:
 Durch Anklicken der Pfeile an den Zeilenanfängen gelangt man aufwärts zum Kopf der jeweiligen Teilliste und zu den darüber platzierten Navigationsleisten. Abwärts gelangt man zu den Navigationsleisten unterhalb der Teilliste und dem Kopf der nächsten Teilliste.
 Schriftbild/Schriftstile: Wo Bauten in mehreren Orten (Ortsteilen) einer Gemeinde in Folge aufgeführt sind, wurde der Gemeindename beim erstgenannten Ort/Ortsteil fett gesetzt. Die Namen so gruppierter Ortsteile sind kursiv gesetzt.

Gliederung:
Die Reihenfolge der Bundesländer wurde so gewählt, dass jeweils Länder mit möglichst langer gemeinsamer Grenze aufeinander folgen.

Sachsen 

– Siehe auch romanische Backsteinbauten in Sachsen. –

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 23)

Sachsen-Anhalt 

– Siehe auch romanische Backsteinbauten in Sachsen-Anhalt. –

Hintergrundinformation:
 D-MD = Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Sachsen-Anhalt I – Regierungsbezirk Magdeburg, Deutscher Kunstverlag 2002, ISBN 3-422-03069-7
 D-HDE = Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Sachsen-Anhalt II – Regierungsbezirke Dessau und Halle, deutscher Kunstverlag 1999, ISBN 3-422-03065-4

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 144)

Brandenburg und Berlin 

– Siehe auch romanische Backsteinbauten im Land Brandenburg. –

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 306)

Datenbank-Beschreibungen aus:
 BLDAM = Standard-Datensatz (mit Objektnummer)
 D-BB = Dehio Brandenburg, 2012
 DT-BB 1.1 = Denkmaltopographie Brandenburg, Bd. 1.1, 1994
 DT-C 2.1 = Denkmaltopographie Cottbus Bd. 2.1, 2001
 DT-EE 7.1 = Denkmaltopographie Elbe-Elster, Bd. 7.1, 1998
 DT-FFO 3 = Denkmaltopographie Frankfurt (Oder), Bd. 3, 2002
 DT-MO 9.1 = Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005
 DT-OPR1 = Denkmaltopographie Ostprignitz-Ruppin, Bd. 13.1, 1996
 DT-OPR2 = Denkmaltopographie Ostprignitz-Ruppin, Bd. 13.2, 2003
 DT-PM = Denkmaltopographie Potsdam-Mittelmark, Bd. 14.1, 2009
 DT-TF = Denkmaltopographie Teltow-Fläming, Bd. 17.1, 2000
 DT-UM = Denkmaltopographie Uckermark, Bd. 18.1, 2016
 LDB = Landesdenkmalamt Berlin (mit Objektnummer)

Detaillierte interaktive Verteilungskarte:
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in Brandenburg
(einschließlich der Bauten in Berlin)

Mecklenburg-Vorpommern 

– Siehe auch romanische Backsteinbauten in Mecklenburg-Vorpommern. –

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 533)

Einteilung des Landes:

Die Unterscheidung zwischen Mecklenburg und Vorpommern folgt historischen Grenzen, die heutigen Kreisgrenzen tun es teilweise nicht. Daher umfasst die Liste zu Mecklenburg auch einige Gebäude im Landkreis Vorpommern-Rügen, und die Liste zu Vorpommern zeigt auch einige Gebäude im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Detaillierte interaktive Verteilungskarten:
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in Mecklenburg
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in Vorpommern

Mecklenburg 
(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 353)

Detaillierte interaktive Verteilungskarten:
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in Mecklenburg
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in Vorpommern

Insel Rügen 
– Siehe auch romanische Backsteinbauten auf Rügen. –

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 28)

→ Detaillierte Verteilungskarte

Vorpommern außer Rügen 

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 152)

Detaillierte interaktive Verteilungskarte:
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in Vorpommern

Der deutsche Teil der Insel Usedom liegt vollständig im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Schleswig-Holstein und Hamburg 

– Siehe auch:
 romanische Backsteinbauten in Schleswig.
 romanische Backsteinbauten in Holstein. –

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 112)

Hintergrundinformationen:

Datenbank-Links:
 D-NO = Dehio – Deutschland Nordost (1906), Digitalisat der Uni Heidelberg

Gedruckt:
 D-SH = Georg Dehio – Handbuch der Deutschem Kunstdenkmäler: Band Hamburg / Schleswig-Holstein, Deutscher Kunstverlag 2009 (siehe Literaturverzeichnis)

Niedersachsen und Bremen 

– Siehe auch romanische Backsteinbauten in Niedersachsen und Bremen (47). –

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 342)

Hintergrundinformationen:
 LfD-HB = Datenbank des Landesamtes für Denkmalpflege Bremen
 D-NDS = Gerd Weiß (Bearb.): Georg Dehio – Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler – Bremen/Niedersachsen, 1992, ISBN 978-3-422-03022-0.

Friesische Gebiete 
– Siehe auch romanische Backsteinbauten in den friesischen Gebieten Niedersachsens (27). –

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 122)

Die bäuerlichen Landesgemeinden des frühen Hochmittelalters wurden mit der Zeit von monarchischen Staatswesen zusammengefasst oder annektiert. Die Grafschaft Ostfriesland ist heute in die kreisfreie Stadt Emden und die Landkreise Leer, Aurich und Wittmund aufgeteilt. Der Norden des östlich anschließenden Landkreises Friesland war zeitweilig die Herrschaft Jever. Der Süden dieses Kreises bildete einst zusammen mit der Nordhälfte des Kreises Wesermarsch die Landesgemeinde Rüstringen. Die Küstenmarsch zwischen den heutigen Städten Bremerhaven und Cuxhaven war das friesische Land Wursten. Die heutigen Küstengewässer Dollart und Jadebusen sind erst in der Zeit der Gotik durch Meereseinbrüche entstanden. Dabei wurden Butjadingen und Stadland zeitweise zu Inseln. Das südlich von Ostfriesland im Landkreis Cloppenburg gelegene Saterland ist das letzte Gebiet in Niedersachsen, wo sich die friesische Sprache erhalten hat.

Übriges Elbe-Weser- und Weser-Ems-Gebiet 
– Siehe auch romanische Backsteinbauten im übrigen Elbe-Weser- und Weser-Ems-Gebiet (18). –

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 122)

Zwischen Unterelbe und Unterweser lagen im Mittelalter die Stiftsgebiete des Erzbistums Bremen und des Bistums Verden, dazu das dem Herzogtum Sachsen-Lauenburg angeschlossene halbautonome Land Hadeln. Von einschließlich der Weser bis über die Ems erstreckten sich die Grafschaft Hoya, die Grafschaft Diepholz, Stiftsgebiete der Bistümer Osnabrück und Münster, sowie die Grafschaften Tecklenburg und Bentheim.

Quelle für die Landkreise Nienburg und Diepholz siehe

Östliches Niedersachsen 
– Siehe auch romanische Backsteinbauten im östlichen Niedersachsen (2). –

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken: 98)

Das östliche Niedersachsen war im Mittelalter größtenteils Allodialbesitz der Welfen. Dieses Herzogtum Braunschweig war meistens durch Erbteilungen in mehrere Fürstentümer unterteilt. Erst im 16. Jahrhundert dehnte sich der welfische Besitz über die Weser nach Westen aus. Aus dem Fürstentum Braunschweig-Lüneburg ging 1815 das Königreich Hannover hervor, aus dem Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel das Herzogtum Braunschweig. Das Wendland, annähernd deckungsgleich mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, war von Karl dem Großen den westslawischen „Wenden“ überlassen worden, kam aber schon unter Heinrich dem Löwen in welfischen Besitz.

Nordrhein-Westfalen 
– Siehe auch vor-romanische und romanische Backsteinbauten in Nordrhein-Westfalen (5 erfasst). –

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken in Nordrhein-Westfalen: 227)

→ Kreiseinteilung siehe Karte zwischen den Tabellen Münsterland und nördliches Rheinland

Ostwestfalen 
→ siehe Verteilungskarte für Niedersachsen

 Das 1538 ausgebaute spätgotische Bürgermeisterhaus in Herford hat zur Höckerstraße einen maßwerkgeschmückten Sandsteingiebel. Der Rückgiebel ist in den oberen Teilen überwiegend aus Backstein, in seiner rohen Form aber wohl nicht als backsteinsichtig konzipiert.

Münsterland 
und traditionell nicht dem Münsterland zugerechnete Teile der Münsterschen Tieflandsbucht südlich der Lippe

→ siehe Verteilungskarte für Nordrhein-Westfalen

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken im Regierungsbezirk Münster: 29)

Nördliches Rheinland 
→ siehe Verteilungskarte für Nordrhein-Westfalen

(Anzahl der Bauwerke und Gruppen von Bauwerken in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln: 196)

Hintergrundinformationen:
 D-NR = Dehio: Nordrhein-Westfalen I – Rheinland, 2005, bisher nur als Buch verfügbar

Weblinks

Literatur 
 Gerhard Vinken, Barbara Rimpel u. a.: Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Brandenburg. 2012, ISBN 978-3-422-03123-4 (Texte zu den einzelnen Gebäuden auch über die Denkmaldatenbank des Landes Brandenburg verfügbar, siehe Links in der Liste).
 Gerd Weiß (Bearb.): Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Bremen und Niedersachsen. 1992, ISBN 3-422-03022-0.
 Hans-Christian Feldmann, Barbara Rimpel et al.: Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Mecklenburg-Vorpommern. 2016, ISBN 978-3-422-03128-9.
 Johannes Habich u. a.: Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Hamburg und Schleswig-Holstein. 2009, ISBN 978-3-422-03120-3.
 Claudia Euskirchen u. a.: Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Nordrhein-Westfalen I. Rheinland. 2005, ISBN 3-422-03093-X.
 Ursula Quednau u. a.: Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Nordrhein-Westfalen II. Westfalen. 2016, ISBN 978-3-422-03114-2.
 Ute Bednarz, F. Cremer u. a.: Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I. Regierungsbezirk Magdeburg. 2002, ISBN 3-422-03069-7.
 Ute Bednarz u. a.: Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt II. Westfalen. 1999, ISBN 3-422-03065-4.
 Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Band 1: Mitteldeutschland. Berlin, 1905 (digi.ub.uni-heidelberg.de Digitalisat).
 Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Band 2: Nordostdeutschland. Berlin, 1906 (digi.ub.uni-heidelberg.de Digitalisat).
 Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Band 5: Nordwestdeutschland. Berlin, 1912 (digi.ub.uni-heidelberg.de Digitalisat).
 Hans Josef Böker: Die mittelalterliche Backsteinarchitektur Norddeutschlands. Darmstadt 1988, ISBN 3-534-02510-5.
 Johannes Cramer und Dorothée Sack (Hrsg.): Technik des Backsteinbaus im Europa des Mittelalters. Imhof Petersberg, 2005, ISBN 3-937251-99-5.
 Jürgen Wiener: Backstein am Niederrhein, in: Düsseldorfer Jahrbuch Bd. 86, 2016, ISBN 978-3-8375-1989-1, S. 267–296
 Reichmann, Christoph: Backstein im frühen Burgenbau am Niederrhein, in: Wartburg-Gesellschaft (Hrsg.) Jahrbuch der Stadt Erftstadt 2018, 27. Jg., 2017, ISBN 978-3-7319-0329-1, S. 232–237

Einzelnachweise 

!Liste
Backsteingotik in Norddeutschland
!
!
Bauwerke der norddeutschen und rheinischen Backsteingotik